Výheň může být:

 Výheň – vesnice, část obce Netřebice v okrese Český Krumlov
 jiný výraz pro pec, například kovářská výheň
 extrémně teplé počasí, nadměrná venkovní teplota – vedro
 Výheň (časopis) – český elektronický časopis, tzv. diskmag.